«Угонщик самолётов» — кинофильм. Экранизация произведения Дэвида Харпера.

Сюжет 

Обезумевший пилот-бомбардировщик, ветеран Вьетнамской войны захватывает «Боинг-707», совершающий рейс из Лос-Анджелеса в Миннеаполис. Его первое требование — взять курс на Анкоридж, Аляска, откуда рукой подать до СССР…

В ролях 

 Чарлтон Хестон
 Иветт Мимо
 Джеймс Бролин
 Джинн Крейн
 Джон Фидлер — Роберт Грэндиг
 Росс Эллиотт — Гарольд Шоу

Интересные факты 
 «Угонщик самолётов» был в числе фильмов, спародированных в ленте «Аэроплан!» 1980 года.

Ссылки 
 
 

Фильмы-триллеры США
Фильмы Джона Гиллермина
Фильмы об авиационных происшествиях и инцидентах
Фильмы США 1972 года